Çubukçu ist der Familienname folgender Personen:
 Bilal Çubukçu (* 1987), türkischer Fußballspieler
 Nimet Çubukçu (* 1965), türkische Juristin und Politikerin